George H. W. Bush (George Herbert Walker Bush) (1924–2018) az USA 41. elnöke
 George W. Bush (George Walker Bush) (1946) az USA 43. elnöke